Никола́й Григо́рьевич Хрущо́в (23 июня 1932, Ленинград — 2 апреля 2009, Москва) — советский и российский гистолог, цитолог. Академик РАН (АН СССР с 1990, член-корреспондент с 1979), заслуженный профессор МГУ (1999).
Основные труды по исследованиям гистогенеза соединительной ткани, главным образом кроветворной.

Сын члена-корреспондента АН СССР Г. К. Хрущова, внук активиста партии конституционных демократов К. Г. Хрущова (друга А. И. Шингарёва), праправнук героя войны 1812 года генерала И. А. Хрущова.

Биография 
Окончил 2-й Московский государственный медицинский институт (1956). В 1956—1961 гг. младший, старший научный сотрудник альма-матер, в 1961—1963 старший научный сотрудник, заведующий лабораторией Института морфологии человека АМН СССР, в 1963—2004 гг. старший научный сотрудник, заведующий лабораторией, заместитель директора, директор Института биологии развития им. Н. К. Кольцова РАН. Преподавал на биологическом факультете МГУ.

Похоронен на Троекуровском кладбище.

Монографии 
 Хрущов Н. Г. Функциональная цитохимия рыхлой соединительной ткани. — М.: Наука, 1969.
 Хрущов Н. Г. Гистогенез соединительной ткани. — М.: Наука, 1975.
 Хрущов Н. Г. и др. Стволовые клетки крови // Итоги науки и техники : сер. «Морфология человека и животных». — Т. 13. — М.: ВИНИТИ, 1988.

Ссылки

Примечания 

Гистологи СССР
Гистологи России
Выпускники РГМУ
Заслуженные профессора МГУ
Преподаватели биологического факультета МГУ
Лауреаты премии имени И. И. Мечникова
Похороненные на Троекуровском кладбище
Сотрудники ИБР РАН